Atacama steht für:

 Atacama-Wüste im Norden Chiles, oft kurz Atacama
 Región de Atacama, die nordchilenische Region III

Siehe auch:

 Atacameño, indigene Ethnie Chiles
 Atakhama, finnische Death-Metal-Band
 San Pedro de Atacama, Gemeinde in der Región de Atacama